ISP:

В бизнесе:
 ISP () — организация, предоставляющая пользователям доступ к сети Интернет и связанные с этим услуги.
 Integrated Service Provider — фирма, по договору занимающаяся различным обслуживанием в сфере логистики, таким как складские услуги, транспортировка и другие.
 Institute of Sales Promotion (Институт стимулирования продаж) — организация в Великобритании.
 ISP Sports — американская компания, занимающаяся маркетингом в спорте и управляющая радиовещательными сетями нескольких спортивных колледжей.

В компьютерных науках:
 ISP Formal Verification Tool (In-situ Partial Order) — инструмент проверки для интерфейса передачи сообщений.
 In-System Programming — способ настройки программируемых логических устройств, когда они устанавливаются в более крупные системы.
 Interface Segregation Principle — один из пяти принципов проектирования SOLID.

В образовании:
 Instituto Superior Politécnico — университет в Сан-Томе и Принсипи.
 Integrated science program — программа награждений в Северо-западном университете Иллинойса, США.
 Йельский Information Society Project — программа в юридической школе Йеля.
 Information Systems Professional (профессиональные информационные системы) — название канадской информационно-образовательной программы.
 International School of Paris — частная школа в Париже, Франция.
 Independent Study Project — форма обучения во многих образовательных учреждениях по всему миру.

В физике:
 Удельный импульс, обозначаемый Isp, — термин, используемый для описания ракетной тяги.

Прочие значения:
 В IATA, код аэропорта Islip/Long Island MacArthur Airport.
 В Англии, код железнодорожной станции Islip railway station.
 Аббревиатура англоязычного названия партии Independent Socialist Party.
 Invisibl Skratch Piklz — группа артистов в начале 1990-х годов.
 Interstellar Probe — проект космического аппарата для исследования гелиосферы и межзвёздного пространства
 — специализированный цифровой процессор обработки сигналов изображения, используемый для обработки изображений в цифровых камерах, смартфонах и других устройствах.